Roar (engl. "to roar" = brüllen, röhren) steht für:
 Roar – Die Löwen sind los (auch Roar – Ein Abenteuer), ein Actionfilm aus dem Jahr 1981 mit Tippi Hedren
 Roar (Lied), ein Lied von Katy Perry
 Originaltitel einer US-amerikanischen Fernsehserie, deutscher Titel: Conor, der Kelte

Achterbahnen:
 Roar (Six Flags America)
 Roar (Six Flags Discovery Kingdom)

ROAR steht für:
 Regierungsoberamtsrat, deutsche Amtsbezeichnung

RO-AR steht für:
 Kreis Arad, ISO-3166-2-Code des rumänischen Kreises

R.O.A.R. war
 1985 ein Bandprojekt einiger Santana-Mitglieder ohne Beteiligung von Carlos Santana

Roar ist der Familienname folgender Personen:
 Leif Roar (1937–2003), dänischer Opernsänger

ROAR